Arkab, ou Urkab est le nom traditionnel parfois donné à deux étoiles :
 β Sagittarii, aussi appelée Arkab Prior,
 β Sagittarii, aussi appelée Arkab Posterior.

Voir aussi 
 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire
Constellation du Sagittaire

de:Arkab Prior
en:Beta Sagittarii
lb:Arkab Prior (Stär)
nl:Arkab Prior
sk:Arkab
zh:人馬座β